«Мозг полковника Бархэма» () — телефильм, 15 серия 2 сезона телесериала «За гранью возможного» 1963—1965 годов. Режиссёр: Чарльз Хаас. В ролях — Грант Уильямс, Элизабет Перри, Энтони Эйсли, Дуглас Кеннеди, Пол Лукатер, Мартин Кослек.

Вступление

Сюжет 
Космическая гонка продолжается, поскольку американские вооруженные силы стремятся быть первыми, которые успешно совершат полет человека на Марс. Но лучший кандидат на это дело, полковник Бархэм, умирает от неизлечимой болезни. Решено отделить его мозг от тела и соединить его с машинами, с визуальным и звуковым входом, для того, чтобы он осуществил свою миссию. Но без тела мозг Бархэма становится чрезвычайно сильным и в нём развивается мания величия.

Заключительная фраза

Интересные факты 
 Схожий сюжет есть в рассказе Генри Каттнера «Маскировка», в котором один из главных герев — мозг, соединенный с системой управления космического корабля.

Примечания

Ссылки 
 The Brain of Colonel Barham (англ.) на сайте IMDb.com
 The Brain of Colonel Barham (англ.) на сайте TV.com
 The Brain of Colonel Barham (англ.) на сайте ShareTV.org

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1965 года
Телефильмы США
Фантастические фильмы 1965 года
Научно-фантастические фильмы США
Серии телесериала «За гранью возможного» (1963—1965)
Научно-фантастические фильмы 1960-х годов